

Теєр — місто, штат Айова
 Теєр — місто, штат Канзас
 Теєр — місто, штат Міссурі
 Теєр — селище, штат Іллінойс
 Теєр — селище, штат Небраска